Эшли Барти стала победительницей турнира. Австралийская теннисистка впервые одержала победу на домашнем турнире серии Большого шлема, а также выиграла третий мейджор в карьере. Впервые за 44 года Открытый чемпионат Австралии выиграла местная теннисистка. Барти стала лишь четвёртой австралийкой в Открытой эре, победившей на турнире в Мельбурне: ранее это достижение покорялось Маргарет Корт, Ивонн Гулагонг-Коули и Крис О'Нилл.

В финале чемпионата Барти в двух партиях обыграла американку Даниэль Коллинз, которая впервые вышла в решающую встречу на турнирах серии Большого шлема.

Японка Наоми Осака не защитила свой титул, уступив в матче третьего круга Аманде Анисимовой.

Кроме двукратной чемпионки Осаки (2019, 2021), в турнире также принимали участие бывшие победительницы Открытого чемпионата Австралии София Кенин (2020), Анжелика Кербер (2016) и Виктория Азаренко (2012, 2013).

По итогам турнира Арина Соболенко и Барбора Крейчикова могли сместить Эшли Барти с первого места в рейтинге, однако белорусская и чешская теннисистки проиграли в четвёртом круге и 1/4 финала соответственно.

Экс-четвёртая ракетка мира Саманта Стосур завершила свою карьеру в одиночном разряде. В матче второго круга победительница Открытого чемпионата США 2011 года проиграла Анастасии Павлюченковой.

Ализе Корне впервые вышла в четвертьфинал турнира серии Большого шлема. 32-летняя француженка с 63-й попытки вошла в число восьми лучших теннисисток мейджора, что стало рекордом WTA Тура. Последней представительницей Франции, которой удалось дойти до 1/4 финала на соревнованиях в Мельбурне, являлась Марион Бартоли, уступившая в 2009 году Вере Звонарёвой.

Впервые с 1997 года в турнире не принимала участие ни одна из сестёр Уильямс.

Посев 

  Эшли Барти (титул)
  Арина Соболенко (четвёртый круг)
  Гарбинье Мугуруса (второй круг)
  Барбора Крейчикова (четвертьфинал)
  Мария Саккари (четвёртый круг)
  Анетт Контавейт (второй круг)
  Ига Свёнтек (полуфинал)
  Паула Бадоса (четвёртый круг)
  Унс Джабир (отказ)
  Анастасия Павлюченкова (третий круг)
  София Кенин (первый круг)
  Елена Рыбакина (второй круг; отказ)
  Наоми Осака (третий круг)
  Симона Халеп (четвёртый круг)
  Элина Свитолина (третий круг)
  Анжелика Кербер (первый круг)

<ol start=17>
  Эмма Радукану (второй круг)
  Кори Гауфф (первый круг)
  Элизе Мертенс (четвёртый круг)
  Петра Квитова (первый круг)
  Джессика Пегула (четвертьфинал)
  Белинда Бенчич (второй круг)
  Лейла Фернандес (первый круг)
  Виктория Азаренко (четвёртый круг)
  Дарья Касаткина (третий круг)
  Елена Остапенко (третий круг)
  Даниэль Коллинз (финал)
  Вероника Кудерметова (третий круг)
  Тамара Зиданшек (третий круг)
  Камила Джорджи (третий круг)
  Маркета Вондроушова (третий круг)
  Сара Соррибес Тормо (второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые